Mužská čtyřhra BMW Open 2022 probíhala na přelomu dubna a května 2022. Do deblové soutěže mnichovského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemsko-německý pár Wesley Koolhof a Kevin Krawietz, jehož členové nestartovali společně. Koolhof do turnaje nezasáhl. 

Vítězem se stal třetí nasazený pár Němců Kevin Krawietz a Andreas Mies, který ve vyrovnaném finále zdolal brazilsko-španělskou dvojici Rafael Matos a David Vega Hernández. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali šestou společnou trofej, jíž navázali na týden starý triumf z Barcelona Open. Krawietz na okruhu ATP Tour vybojoval osmý deblový titul a pro Miese to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić  (1. kolo)
  John Peers /  Filip Polášek (čtvrtfinále) 
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (vítězové)  
  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2022
ATP Tour 2022